Mika Alatalo, finski hokejist, * 11. junij 1971, Oulu, Finska.

Alatalo je večji del kariere igral v finski ligi za klube KooKoo Kouvola, Lukko Rauma in TPS Turku. Leta 1990 je bil kot 203. izbran na NHL naboru s strani kluba Winnipeg Jets, v ligi NHL pa je odigral dve sezoni za Phoenix Coyotese. Ob tem je igral še za klube Luleå HF v švedski ligi, HC Thurgau v švicarski 2. ligi, Herlev IC v danski ligi in Val Pusteria Wolves v italijanski ligi.

Za finsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskem turnirju 1994, kjer je osvojil bronasto medaljo, in treh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil dve srebrni medalji.

Pregled kariere

|-
| KooKoo Kouvola
| Finska liga
| 88/89
|
| 34
| 8
| 6
| 14
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 89
|
| 6
| 3
| 5
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KooKoo Kouvola
| Finska liga
| 89/90
|
| 41
| 3
| 5
| 8
| -11
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 90/91
|
| 39
| 10
| 1
| 11
| -12
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 6
| 4
| 3
| 7
| +2
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 91/92
|
| 43
| 20
| 17
| 37
| +28
| 32
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 92/93
|
| 48
| 16
| 19
| 35
| -4
| 38
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 93/94
|
| 45
| 19
| 15
| 34
| 0
| 77
|
| 9
| 2
| 2
| 4
| +4
| 4
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 7
| 2
| 1
| 3
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| +3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 94/95
|
| 44
| 23
| 13
| 36
| +20
| 79
|
| 13
| 2
| 5
| 7
| +5
| 8
|-
| TPS Turku
| Pokal federacij
| 94/95
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 95/96
|
| 49
| 19
| 18
| 37
| +10
| 44
|
| 11
| 3
| 4
| 7
| +2
| 8
|-
| Luleå HF
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 4
| 3
| 7
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 50
| 19
| 18
| 37
|
| 54
|
| 10
| 2
| 3
| 5
|
| 22
|-
| Luleå HF
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 45
| 14
| 10
| 24
| +11
| 56
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 10
| 1
| 1
| 2
| +2
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 98/99
|
| 53
| 14
| 23
| 37
| +18
| 44
|
| 10
| 6
| 3
| 9
| +7
| 6
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 99/00
|
| 82
| 10
| 17
| 27
| -3
| 36
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 00/01
|
| 70
| 7
| 12
| 19
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 01/02
|
| 56
| 20
| 22
| 42
| +8
| 95
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| -5
| 12
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 02/03
|
| 55
| 13
| 16
| 29
| -7
| 68
|
| 7
| 3
| 2
| 5
| +3
| 28
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 03/04
|
| 37
| 12
| 14
| 26
| +13
| 32
|
| 13
| 3
| 2
| 5
| +2
| 8
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 04/05
|
| 55
| 11
| 15
| 26
| +9
| 28
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -3
| 0
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 05/06
|
| 35
| 1
| 8
| 9
| -1
| 18
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| -1
| 0
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 06/07
|
| 47
| 7
| 11
| 18
| +4
| 28
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| HC Thurgau
| Švicarska 2. liga
| 07/08
|
| 36
| 17
| 28
| 45
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Herlev IC
| Danska liga
| 08/09
|
| 19
| 7
| 6
| 13
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Val Pusteria Wolves
| Italijanska liga
| 08/09
|
| 8
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1062
| bgcolor="#7FFF00" | 292
| bgcolor="#7FFF00" | 314
| bgcolor="#7FFF00" | 606
| bgcolor="#7FFF00" | +97
| bgcolor="#7FFF00" | 939
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 103
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | +6
| bgcolor="#7FFF00" | 100
|}

Viri
 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Winnipeg Jets)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti KooKoo Kouvola
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Luleå HF
Hokejisti HC Thurgau
Hokejisti Herlev IC
Hokejisti HC Val Pusteria Wolves